Perinereis exsul är en ringmaskart som beskrevs av Johan Gustaf Hjalmar Kinberg 1866. Perinereis exsul ingår i släktet Perinereis och familjen Nereididae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
exsul